Kanton Cherbourg-Octeville-1
Kanton Cherbourg-Octeville-2
Kanton Cherbourg-Octeville-3
Kanton Cherbourg-Octeville-Nord-Ouest
Kanton Cherbourg-Octeville-Sud-Est
Kanton Cherbourg-Octeville-Sud-Ouest